Triangel steht für

 Triangel, ein Schlaginstrument
 Triangel (Leuchter), ein liturgisches Gerät
 Triangel (Sassenburg), ein Ortsteil der Gemeinde Sassenburg im niedersächsischen Landkreis Gifhorn
 Triangel e. V. Institut zur Supervisoren-Ausbildung in Berlin
 Triangel  (Heraldik), eine Wappenfigur in der Heraldik
 Triangel (Wohnplatz), ein Wohnplatz im 18. Jahrhundert im Wald bei Saarbrücken-Ensheim
 den Markennamen Triangel des ehemaligen dänischen Fahrzeugherstellers De forenede Automobilfabriker
 Triangel (Nübel), Ortsteil von Nübel in Schleswig-Holstein

Siehe auch:
 Triangle